Паско има више значења:
 Округ Паско (Флорида)
 Паско (Вашингтон)